

Pomniki 
Pomnik Kolejarza w Szczecinie, pomnik w Szczecinie
Pomnik Kolejarza w Grodzisku Mazowieckim, pomnik w Grodzisku Mazowieckim
Pomnik kolejarzy – ofiar faszyzmu, instalacja artystyczna, upamiętniająca kolejarzy w Toruniu.
Pomnik Kolejarzy Zamordowanych w latach 1939–1945 we Włocławku, płyta z tablicą stojącą we Włocławku